César Ramos peut désigner :
 César Ramos (1975-), homme politique espagnol ;
 Cesar Ramos (1984-), joueur américain de baseball ;
 César Ramos (1983-), arbitre mexicain de football ;
  (1989-), pilote d'automobile brésilien.